Орт се може односити на:
орт, назив за јединични вектор.
Ортар, име измишљеног бића из грчких митова.